Saponé peut désigner:
 Saponé, un département du Burkina Faso.
 Saponé, le village chef-lieu de ce département.
 Saponé, un village du Togo.

Homonymie de localités